Ronson ist der Familienname folgender Personen:

 Jon Ronson (* 1967), britischer Journalist, Autor und Dokumentarfilmer
 Mark Ronson (* 1975), britischer Produzent und DJ
 Mick Ronson (1946–1993), britischer Musiker und Produzent
 Peter Ronson (1934–2007), US-amerikanischer Sportler und Filmschauspieler
 Samantha Judith Ronson (* 1977), britische DJ und Singer-Songwriterin

Ronson bezeichnet
 Ronson (Zigarettenmarke), eine Zigarettensorte
 Ronson (Feuerzeuge), einen ehemaligen US-amerikanischen Feuerzeughersteller
 Ronson (Flammenwerfer), einen kanadischen Fahrzeug-Flammenwerfer des Zweiten Weltkriegs
 als abfälliger Spitzname aufgrund dessen Brandanfälligkeit den Panzer M4 Sherman